Дмитрий Сергеевич Кизевáльтер (27 ноября 1912, Санкт-Петербург — 26 мая 1987, Москва) — советский геолог, доцент МГРИ. Специалист по геологии Кавказа и четвертичной геологии.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге в семье экономиста, столоначальника Главного управления неокладных сборов Сергея Георгиевича Кизевальтера(1873-1937) (потомственный дворянин c ) и домашней учительницы Марии Фёдоровны Петрик(1875-1950).

После переезда с родителями в Москву и окончания средней школы в 1929—1933 годах работал техником-геодезистом в Московском областном проектном тресте.

В 1933—1938 годах обучался в МГРИ, окончил его с отличием и получил специальность геолог. Во время обучения его преподавателями были Г. Ф. Мирчинк, П. П. Пилипенко, И. А. Снобков, В. М. Крейтер, С. Д. Четвериков, Е. А. Кузнецов, Е. В. Милановский, Е. Е. Захаров, Н. И. Спицын.

В течение двух лет работал геологом треста «Золоторазведка», занимаясь изучением структуры рудного поля одного из месторождений в Северном Казахстане.

В 1939 году под руководством профессоров Е. В. Милановского, Н. С. Шатского и доцента М. В. Муратова работал начальником геолого-съёмочной партии Минераловодской экспедиции МГРИ.

Военное время 
С начала войны до августа 1942 года работал начальником Нальчикской, а затем Грозненской геологических партий, принимал участие в строительстве оборонительных сооружений в Ставропольском крае. Прошёл путь от командира взвода сапёров до помощника командира строительного батальона на 1-м Белорусском фронте. Дошёл до Берлина и встретил союзников на реке Эльба.

Военным инженером военно-строительного отряда участвовал в наведении мостов при взятии Варшавы и штурме Берлина.

Научная и педагогическая работа 
С 1946 года аспирант и до конца жизни преподаватель кафедры общей геологии и геологического картирования.. Преподавал структурную геологию и геокартирование, геоморфологию и четвертичную геологию, проводил научные исследования в Горном Крыму, на Кавказе. Ведущий специалист по палеозою Большого Кавказа, автор нескольких листов государственных геологических карт по территории Большого Кавказа. 10 лет руководил геологической партией Кавказской экспедиции.

28 февраля 1953 года Д. С. Кизевальтеру присвоено учёное звание доцент по кафедре «общая геология» МГРИ.

В 1954 году участвовал в составлении геологических карт Крымского полуострова.

Он автор и соавтор шести учебников и учебных пособий для вузов, 4 крупных монографий.

Участник всех всесоюзных тектонических совещаний с 1948 года. В 1960—1975 годах принимал участие в двух сессиях Международного геологического конгресса и в ряде международных симпозиумов (Тбилиси, Калгари, Москва и др.).

1 декабря 1987 года в МГРИ прошло торжественное заседание в связи с 75-летием Д. С. Кизевальтера, посвящённое его памяти. С докладом о научно-педагогической деятельности Д. С. Кизевальтера выступил профессор М. К. Бахтеев.

Похоронен на Введенском кладбище (14 уч.) в Москве.Похороненные на Введенском кладбище

Награды 
Д. С. Кизевальтер — кавалер 4 боевых медалей, полученных в военное время («За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»).
 1969 — Знак «Отличник разведки недр»
 1970 — Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне»
 1985 — Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «Ветеран труда»

Членство в организациях 
 1957 — МОИП
 1965 — член учёного совета Гидрогеологического факультета МГРИ (до 1977)
 1975 — член научно-редакционного совета Министерства ВиССО СССР.

Семья 
 Жена: Инна Михайловна Федосеева-Кизевальтер (1930-2014)
 Сын: Георгий (род. 1955) — художник.

Библиография 
Опубликовал более 90 статей, заметок, учебных пособий, геологических и учебных карт, среди них:
 Кизевальтер Д. С. О строении и развитии Передового хребта Северного Кавказа // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1948. № 6. С. 85-95.
 Кизевальтер Д. С. О явлениях альбитизации в кристаллических сланцах докембрия Северного Кавказа // Тр. МГРИ. 1956. Т. 29. С. 124—133.
 Кизевальтер Д. С., Милановский Е. Е., Белов А. А., Ломизе М. Г. Новые данные о возрасте нижнекаменноугольной толщи в центральной части Северного Кавказа // Докл. АН СССР. 1958. Т. 119. № 1. С. 143—145.
 Кизевальтер Д. С., Муратов М. В. Длительное развитие геосинклинальных складчатых структур восточной части Горного Крыма // Изв. АН СССР. 1959. Сер. геол. № 5. С. 16-34.
 Кизевальтер Д. С., Розанов А. Ю. К вопросу о возрасте среднепалеозойских известняков центральной части Северного Кавказа // Докл. АН СССР. 1959. Т. 128. № 5. С. 1034—1035.
 Кизевальтер Д. С., Муратов М. В. Тектоника северо-восточной окраины Кокчетавского массива (Северный Казахстан) // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1959. Т. 34. Вып. 2. С. 17-19.
 Кизевальтер Д. С., Робинсон В. Н., Славин В. И. Развитие структуры Большого Кавказа в палеозое // Структура земной коры и деформация горных пород. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 150—157. (МГК 21 сес. Доклады сов. геологов; Пробл. 18).
 Кизевальтер Д. С. Стратиграфическое расчленение метаморфических толщ Центрального Кавказа // Труды Кавк. экспедиции ВАГТ и МГУ, I960. Т. 2. С. 67-116.
 Кизевальтер Д. С. К вопросу о возрасте палеозойских известняков хребта Джентау (Северный Кавказ) // Тр. АН СССР. Т. 148. № 5. 1963. С. 1159—1161.
 Кизевальтер Д. С. Новая стратиграфическая схема среднепалеозойских отложений Северного Кавказа // Изв. вузов. Геология и разведка. 1963. № 1. С. 11-30.
 Кизевальтер Д. С. Герценская структура Большого Кавказа и её роль в развитии его альпийского орогенеза // Гималайский и Альпийский орогенез. M.: Наука, 1964. (МГК 22 сес. Доклады сов. геологов; Пробл. 11).
 Кизевальтер Д. С. Об открытии базальтовых конгломератов нижнего карбона на Северном Кавказе // Докл. АН СССР. 1964. Т. 156. № 6. С. 1343—1346.
 Кизевальтер Д. С., Бахтеев М. К. Сравнительная характеристика среднепалеозойских вулканогенных комплексов Западного Кавказа // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1964. Т. 39. Вып. 4. С. 114—129.
 Кизевальтер Д. С. О возрасте Карачаевской серии (Северный Кавказ) // Сов. геология. 1965. № 8. С. 146—151; Греков И. И., Демин А. М., Кропачев С. М. и др. [Рец.] Ещё раз о возрасте карачаевской серии Северного Кавказа // Сов. геология. 1967. № 8. С. 133—135.
 Кизевальтер Д. С., Мельникова К. М., Михайлов А. Е., и др. Сборники задач и упражнений по структурной геологии и геологическому картографированию: Для студентов спец. заоч. ф-та МГРИ. М.: изд. МГРИ, 1965. 125 с.
 Кизевальтер Д. С. По поводу статьи И. В. Круть, Л. И. Яковлева, С. М. Кропачева, А. И. Лященко, Т. Т. Шарковой «Стратиграфическое положение и строение Карачаевской серии Северного Кавказа» [Изв. АН СССР. 1963. Сер. геол. № 10] // Изв. АН СССР. 1965. Сер. геол. № 4. С. 143—146; Круть И. В., Кропачев С. М., Яковлев Л. И. Об одной актуальной проблеме палеозойской геологии Кавказа (Ответ Д. С. Кизевальтеру) // Изв. АН СССР. 1966. Сер. геол. № 4. С 128—134.
 Кизевальтер Д. С., Павлинов В. Н., Сапожников Д. Г., Тихонов Н. Д. Главнейшие горные породы: Методическое пособие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии для студентов заочного обучения МГРИ. М.: изд. МГРИ, 1966. Ч 2. 64 с.
 Кизевальтер Д. С., Рыжова А. А. Геоморфология и четвертичная геология: Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочного обучения специальностей «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», «Гидрогеология и инженерная геология». (Курс 4.). М.: изд. МГРИ. 66 с.
 Кизевальтер Д. С. К вопросу о возрасте складчатого основания Предкавказья // Докл. АН СССР. 1967. Т. 175. № 4. С. 897—900.
 Кизевальтер Д. С. Бечасынская зона (Стратиграфия. Докембрий) // Северный Кавказ. Геологическое описание. М.: Недра. 1968. С. 56-61. (Геология СССР; Т. 9.)
 Кизевальтер Д. С. Силурийская система (Стратиграфия. Докембрий) // Там. же. С. 82-83.
 Кизевальтер Д. С. Тектоническое развитие Большого Кавказа в девоне // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1968. Т. 43. Вып. 4. С. 5-19.
 Павлинов В. Н., Кизевальтер Д. С., Мельникова К. М. и др. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии. М.: Недра, 1970. 192 с.; 2-е изд. перераб. и доп., 1974. 182 c.; 3-е изд. перераб. и доп., 1983. 161 с. ; [www.geokniga.org/books/2938 4-е изд. перераб. и доп., 1988. 142 c.]; 5-е изд., 1992. 192 с.
 Кизевальтер Д. С. Значение находки силурийских граптолитов для стратиграфии среднего палеозоя Северного Кавказа // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1972. Т. 47. Вып. 2. С. 55-57.
 Кизевальтер Д. С., Медведев В. Я. Методическое руководство к курсовой работе по структурной геологии и геокартированию. М.: изд. МГРИ, 1974. 29 с.
 Кизевальтер Д. С., Алексеева Л. И. О тектоническом строении четвертичного чехла Кабардинской предгорной равнины // Изв. вузов. Геология и разведка. 1975. № 5. С. 28-31.
 Кизевальтер Д. С., Раскатов Г. И., Рыжова А. А. Геоморфология и четвертичная геология: геоморфология и генетические типы отложений [Учеб. пособие для геол. спец. вузов]. М.: Недра. 1981. 215 с. : ил.
 Кизевальтер Д. С., Рыжова А. А. Основы четвертичной геологии [Учеб. пособие для геол.-развед. и гидрогеол. спец. вузов]. М.: Недра, 1985. 174 с. : ил., карт.
 Павлинов В. Н., Кизевальтер Д. С., Лин Н. Г. Основы геологии [Учеб. для горн. спец. вузов]. М.: Недра, 1989. 311 с.; 2-е изд. 1991. 269, [1] с. : ил.
 Кизевальтер Д. С. Дневники. М.: Изд-во МБА, 2018. 152 с. (Предисловие Георгия Кизевальтера)

Примечания

Литература 
 75 лет со дня рождения доцента Дмитрия Сергеевича Кизевальтера. М.: МГРИ. 1987. 4 с. (Приглашение и программа расширенного заседания Кафедры Общей геологии и картографирования МГРИ. 1.12.1987.)
 Алексеев В. В., Ануфриев А. А., Базанов Л. Д. и др. История Московского геологоразведочного института. М.: Недра, 1991. 270 с.
 Полежаев П. В., Цейслер В. М., Швец В. М. и др. МГРИ — РГГРУ. История, люди: 90 лет МГА — РГГРУ. М.: Кн. дом ун-т, 2008. 294, [1] с.
 Кизевальтер Д. С. Дневники. – М.: ООО «Издательство МБА», 2018. – 152 с.: ил. ISBN 978-5-6041672-0-5.

Ссылки 

 Воспоминания о Д. С. Кизевальтере
 Библиография Д. С. Кизевальтера  в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.
 Фотографии Д. С. Кизевальтера.

Авторы учебников
Геологи СССР
Преподаватели РГГРУ
Четвертичники СССР